Марджъри Диас де Оливейра (), известна като Маржори Естиано (), е бразилска певица и актриса.

Биография 
Маржори Естиано е родена на 8 март 1982 г. в Куритиба, Бразилия.

Филмография

Кино 
 2011: „Malu de Bicicleta“ ... Sueli
 2012: „Apneia“ ... Giovanna
 2012: „O Tempo e o Vento“ ... Bibiana

Теленовели 
 2003: Malhação ... Fabiana
 2004 – 2005: Malhação ... Natasha Ferreira
 2006: Páginas da Vida ... Marina Andrade Rangel
 2007: Duas Caras ... Maria Paula Fonseca do Nascimento
 2009: „Индия - любовна история“ (Caminho das Índias) ... Tônia (Antônia Cavinato)
 2011: Amor em Quatro Atos ... Letícia
 2011: A Vida da Gente ... Manuela Fonseca
 2012: Lado a Lado ... Laura Assunção

Театър 
 1999: „Clarisse“
 2002 – 2003: "Beijos, Escolhas e Bolhas de Sabão"
 2003: „Barbara não lhe Adora“
 2009 – 2010: „Corte Seco“
 2011: „Inverno da Luz Vermelha“
 2012 – 2013: O Desaparecimento do Elefante

TV шоу 
 2006: Sob Nova Direção ... Nely Li
 2010: S.O.S. Emergência ... Flávia Menezes
 2011: Cine Conhecimento ...

Дискография

Албуми 
 Marjorie Estiano
 Flores, Amores e Bla, blá, blá
 2013:TBA (препродукцията)

DVD 
 Marjorie Estiano e Banda ao Vivo

Източници

Външни препратки 
  Официален уебсайт
 
 
 Маржори Естиано  в „Braziliada“
 Маржори Естиано  в marjorie.umw.com.br

Бразилски актьори и актриси
Бразилски певци
Родени на 8 март
Родени в Куритиба